Fassbinder steht für:
 ein handwerklicher Beruf, siehe Küfer
 Fassbinder (Film), deutscher Kino-Dokumentarfilm (2015) über Rainer Werner Fassbinder

Fassbinder oder Faßbinder ist der Familienname folgender Personen:
Erna Fassbinder (1898–1980), deutsche Schauspielerin und Rundfunksprecherin
Franz Faßbinder (1886–1960), deutscher Literaturwissenschaftler, Pädagoge und Schriftsteller
 Helga Fassbinder (* 1941), deutsch-niederländische Stadtplanerin und Politologin
 Ingrid Fassbinder, bürgerlicher Name von Ingrid Caven (* 1938), deutsche Chansonsängerin und Schauspielerin
 Jörg Faßbinder (* 1954), deutscher Geophysiker
 Klara Marie Faßbinder (1890–1974), deutsche Pädagogin und Aktivistin der Westdeutschen Frauenfriedensbewegung
 Rainer Werner Fassbinder (1945–1982), deutscher Filmschaffender
 Stefan Fassbinder (* 1966), deutscher Historiker und Kommunalpolitiker (Bündnis 90/Die Grünen)

Siehe auch:

 Fasbender
 Fassbaender
 Fassbender
 Fassbind